Ване́сса Йо́ханссон (; род. 12 января 1980, Нью-Йорк, США) — американская киноактриса, старшая сестра Скарлетт Йоханссон.

Биография 
Ванесса Йоханссон родилась 12 января 1980 года в Нью-Йорке. Её отец, Карстен Йоханссон, — архитектор датского происхождения, сын сценариста и режиссёра Айнера Йоханссона. Её мать, Мелани Слоун, продюсер, происходит из еврейской семьи с корнями в Польше и Белоруссии (Несвиж). Родители Ванессы встретились в Дании. Младшая сестра Ванессы — актриса Скарлетт Йоханссон. У неё также есть два родных брата, Адриан и Хантер, и единокровный брат Кристиан от предыдущего брака её отца. Ванесса окончила Университет Карнеги — Меллон.

В 2008 году она сыграла одну из главных ролей в фильме Стивена Болдуина «Акула в Венеции», который был снят в Софии, Болгария. Фильм получил отрицательные обзоры, что негативно отразилось на её актёрской карьере.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт фильмов Нельсона Мэдисона

Актрисы озвучивания США
Дети-актёры США
Киноактрисы США